Лычак:

 Лычак — посёлок во Фроловском районе Волгоградской области России.
 Лычак — остановочная платформа расположена на границе городского округа Михайловка и Фроловского района.
 Лычак — река в Волгоградской области России, левый приток Медведицы.